FFH peut désigner :
 Fédération française de hockey, l'instance nationale gérant le hockey sur gazon et le hockey en salle en France ;
 Fédération française handisport, une association de promotion des activités sportives pour les personnes présentant une déficience motrice ou visuelle ou auditive ;
 Fédération féline helvétique, la plus grande association suisse s'occupant des chats de race et de leur élevage ;
 Fédération française d'hélicoptère, la fédération des associations ou clubs français pratiquant l'hélicoptère à titre privé.
Fédération française de handball